Українська трибуна — газета української еміграції в Німеччині, що видавалася у Мюнхені в 1946—1949 рр.
 Українська трибуна — газета української еміграції у Польщі, що видавалася у Варшаві в 1921—1922 рр.

Посилання